Saine bezeichnet:
 Saine, Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Ain 
 Kerr Omar Saine, Ortschaft in Gambia

Saine ist der Familienname folgender Personen:
 Fatou Saine Gaye (* 1974), gambische Unternehmerin
 Lamin Saine (* 1947), gambischer Generaldirektor der National Intelligence Agency (NIA)
 Marie Saine-Firdaus, gambische Juristin und Politikerin
 Pap Saine, gambischer Journalist, Mitbegründer der Gambia Press Union

Siehe auch:
 Seine
 Seyne